De Jewish Defense League, een radicale joodse organisatie;
Jeunesse Démocrate et Libérale du Luxembourg, de jongerenafdeling van de Luxemburgse Demokratesch Partei.
JDL street art, een Amsterdamse muralist